Objetivo - meta, rumo
Objetividade
Ou ainda:
Grupo Objetivo - conglomerado brasileiro
Colégio Objetivo - instituição de ensino do Brasil
Objetiva (óptica) - componente de um sistema óptico
Objetiva (fotografia) - peça de um conjunto de lentes e de uma armação fixadora das lentes provida de diafragma
Editora Objetiva - editora de livros ligada a um grupo espanhol que atua no mercado editorial brasileiro

Desambiguação